

Панчево — місто в автономному краї Воєводина в Сербії, адміністративний центр общини Панчево.
 Панчево — община в Сербії.

Панчево — село в Кирджалійській області Болгарії, у складі общини Кирджалі.